

Чишминська сільська рада — сільське поселення, Бірський район, Башкортостан
 Чишминська сільська рада — сільське поселення, Чишминський район, Башкортостан